Vulture Culture е албум на The Alan Parsons Project ot 1985 година.

Списък на песните 
 Let's Talk About Me – 4:29
 Separate Lives – 4:59
 Days Are Numbers (The Traveller) – 4:31
 Sooner Or Later – 4:25
 Vulture Culture – 5:22
 Hawkeye (инструментал) – 3:49
 Somebody Out There – 4:55
 The Same Old Sun – 5:25

Музикални албуми от 1985 година